Аддуоно () — итальянская фамилия.

Известные носители 
   (род. 1978) — канадский хоккеист.
  (род. 1947) — канадский хоккеист.
  (род. 1955) — канадский хоккеист.